Lagerwall ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Lagerwall (* 1939), schwedische Fechterin
 Hans Lagerwall (1941–2022), schwedischer Fechter
 Sven Torbjörn Lagerwall (* 1934), schwedischer Physiker